Стронський Іван — український громадський діяч, педагог.
 Стронський Микола — обер-лейтенант, командант Легіону УСС, секретар консульства СРСР у Львові.
 Станіслав Стронський — польський історик, філолог, публіцист, суспільно-політичний діяч.
 Францішек Стронський (1803—1865) — професор філософії, а згодом бібліотекар Львівського університету.